Нина Филипповна Щерба (Похальчишина) (14.08.1927 — 07.01.1996) — звеньевая колхоза имени Молотова Ружичнянского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. Герой Социалистического Труда (16.02.1948).

Биография 
Родилась 14 августа 1927 года в селе Книжковцы Проскуровского района Проскуровского округа Украинской ССР (ныне в составе города Хмельницкий Хмельницкой области Украины). Украинка. Трудовую деятельность начала в 14 лет, собирала свёклу. В годы Великой Отечественной войны пережила немецкую оккупацию (1941–1944).

С января 1945 года трудилась звеньевой колхоза имени Молотова Ружичнянского (ныне – Хмельницкого) района Каменец-Подольской (с 1954 года – Хмельницкой) области Украинской ССР (ныне – Украина). В 1947 году руководимое ею звено получило урожай пшеницы 31,83 центнера с гектара на площади 8 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Похальчишиной Нине Филипповне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Н. Ф. Щерба продолжала работать в колхозе имени Молотова (в 1957 году переименован в колхоз «Подилля») до 1984 года.

Жила в селе Книжковцы (с 1981 года в составе города Хмельницкий) Хмельницкого района Хмельницкой области (Украина). Умерла 7 января 1996 года.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (16.02.1948);
 орден Ленина (16.02.1948)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Хмельницкой области

Примечания

Литература 
 Ведомости Верховного Совета СССР

Ссылки 
  

 Нина Филипповна Щерба

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны